Vincenti ist der Nachname von:
Arthur von Vincenti (Reichsritter von Vincenti; 1878–1941), deutscher Bibliothekar 
Charlotte von Vincenti (1808–1880), deutsche Malerin 
Karl von Vincenti (1764–1812), bayerischer General
Walter Vincenti (1917–2019), US-amerikanischer Ingenieur